Spartan steht für:

 Spartan (Apfel), eine Apfelsorte
 Spartan (Computerspiel), ein Strategiespiel aus dem Jahr 2004
 Spartan (Film), US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2004
 Name einer FPGA-Bauteilfamilie der Firma Xilinx
 Spartan Automotives, südafrikanischer Automobilhersteller
 Spartan Cars, britischer Autohersteller
 Spartan Motors, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Spartan II, US-amerikanischer Autohersteller
 Spartan Aircraft Company
 LIM-49 Spartan, US-amerikanische Anti-Raketen-Rakete
 C-27 Spartan, ein Transportflugzeug der Alenia Aeronautica, siehe Alenia C-27J
 FV103 Spartan, britischer Transportpanzer
 Spartan Race,  Extrem-Hindernislauf
 Spartan-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 KrAZ Spartan, ukrainisches Automobil

SPARTAN steht als Abkürzung für:
 SPARTAN (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy), eine Serie von Forschungssatelliten der NASA

Project Spartan steht für:
 Codename von Microsoft Edge, Webbrowser in Microsoft Windows 10

Abkürzung